Владимир Шеховцо́в:
 Шеховцов, Владимир Анатолиевич (род. 1969) — советский и украинский информатик, лауреат государственной премии Украины.
  (род. 1963) — советский футболист и украинский тренер.
 Шеховцов, Владимир Иванович (1937—2020) — советский и российский нейрохирург.
 Шеховцов, Владимир Степанович — д.т.н., советский инженер-изобретатель в области ракетной и космической техники, зав. отделом ДФ НИСИ, первый зам. руководителя ДФ НИСИ
 Примечания